Astra může mít více významů:

 Astra (květina) – květina z rodu hvězdnice (Aster), například Symphyotrichum dumosum
 Opel Astra – automobil
 Škoda 03T – česká nízkopodlažní tramvaj, známá spíše jako Škoda Astra
 družice Astra
 Astra AB – bývalá švédská farmaceutická společnost, nyní součást AstraZeneca
 Astra SpA – italská značka nákladních vozidel
 Astra (pivo) – německé pivo
 Astra (komiks) – komiksová postava od Marvelu
 ad astra – latinská fráze, například „per aspera ad astra“ (přes překážky ke hvězdám), používaná obrazně jako dosažení nejvyššího možného cíle.
 SES Astra – společnost spravující satelitní systém Astra, přes Astra 3A je šířen signál například pro televize TV Noe a ČT24
 Astra-Unceta y Cia SA – španělská zbrojovka
 Astra Vagoane Călători – vagonka sídlící v rumunském městě Arad
 Astra žiletka
 Astra (hrušeň)

Externí odkazy